|-
| 25301 Амброфоґар (Ambrofogar)||||7 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| 25302 Ніїм (Niim)||||9 грудня 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (25303) 1998 XE17||||8 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25304) 1998 XQ28||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25305) 1998 XH62||||9 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25306) 1998 XQ73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25307) 1998 XU77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25308) 1998 XW82||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25309 Chrisauer||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25310) 1998 XY92||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25311) 1998 YV3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Томаш Резек,Петр Правец
|-
| 25312 Asiapossenti||||22 грудня 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (25313) 1998 YV8||||22 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25314) 1999 AK3||||8 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25315) 1999 AZ8||||9 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25316) 1999 AH23||||10 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25317) 1999 BL12||||24 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (25318) 1999 CH12||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25319) 1999 CT14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25320) 1999 CP15||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25321 Rohitsingh||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25322 Rebeccajean||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25323) 1999 FC34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25324) 1999 GQ4||||10 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25325) 1999 JS5||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25326 Lawrencesun||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25327) 1999 JB63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25328) 1999 JK83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25329) 1999 JO84||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25330) 1999 KV4||||17 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 25331 Berrevoets||||20 травня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (25332) 1999 KK6||||17 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25333 Britwenger||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25334) 1999 LK11||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25335) 1999 NT||1999 NT||9 липня 1999||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (25336) 1999 OR2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25337) 1999 PK||1999 PK||6 серпня 1999||Обсерваторія Беллатрікс||Джанлуко Масі
|-
| (25338) 1999 RE2||||6 вересня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25339) 1999 RE27||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25340 Сеґовес (Segoves)||||10 вересня 1999||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (25341) 1999 RT38||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25342) 1999 RQ42||||14 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25343) 1999 RA44||||15 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25344) 1999 RN72||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25345) 1999 RW88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25346) 1999 RS103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25347) 1999 RQ116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25348 Wisniowiecki||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25349) 1999 RL127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25350) 1999 RB143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25351) 1999 RK173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25352) 1999 RQ201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25353) 1999 RB210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25354 Здасюк (Zdasiuk)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25355) 1999 RU221||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25356) 1999 SK6||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25357) 1999 TM||1999 TM||1 жовтня 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| 25358 Boskovice||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (25359) 1999 TW11||||10 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (25360) 1999 TK14||||10 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (25361) 1999 TC23||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25362) 1999 TH24||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25363) 1999 TW24||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25364 Allisonbaas||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25365 Bernreuter||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25366 Maureenbobo||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25367 Cicek||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25368 Gailcolwell||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25369 Dawndonovan||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25370 Karenfletch||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25371 Frangaley||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25372 Shanagarza||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25373 Gorsch||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25374 Harbrucker||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25375 Treenajoi||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25376 Christikeen||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25377 Rolaberee||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25378 Erinlambert||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25379) 1999 TL210||||14 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25380) 1999 TA212||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25381 Jerrynelson||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25382) 1999 TK226||||3 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25383) 1999 UN1||||18 жовтня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 25384 Партизанське (Partizanske)||||18 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (25385) 1999 UC3||||20 жовтня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (25386) 1999 UE3||||17 жовтня 1999||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (25387) 1999 UN3||||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25388) 1999 UG4||||31 жовтня 1999||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (25389) 1999 UJ9||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25390) 1999 UU10||||31 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25391) 1999 UC16||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25392) 1999 UC26||||30 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25393) 1999 UK26||||30 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25394) 1999 UQ48||||30 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25395) 1999 VF6||||5 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25396) 1999 VL10||||9 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25397) 1999 VY10||||7 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (25398) 1999 VM12||||11 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 25399 Воннеґут (Vonnegut)||||11 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (25400) 1999 VU20||||9 листопада 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|}

25300